Het tennistoernooi US Open werd in 1988 bij de vrouwen voor de 102e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitste Steffi Graf won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Argentijnse Gabriela Sabatini met 6-3, 3-6 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (winnares)
  Martina Navrátilová (kwartfinale)
  Chris Evert (halve finale)
  Pam Shriver (tweede ronde)
  Gabriela Sabatini (finale)
  Manuela Maleeva (kwartfinale)
  Helena Suková (vierde ronde)
  Natallja Zverava (eerste ronde)

  Lori McNeil (derde ronde)
  Claudia Kohde-Kilsch (derde ronde)
  Zina Garrison (halve finale)
  Barbara Potter (vierde ronde)
  Mary Joe Fernandez (derde ronde)
  Katerina Maleeva (kwartfinale)
  Sylvia Hanika (derde ronde)
  Larisa Savtsjenko (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1988